Marie Daveluy – soprano canadese
 Marie-Claire Daveluy – bibliotecaria, storica e scrittrice canadese
 Marie-Nicolas-Antoine Daveluy – missionario e vescovo francese